Dream Team House — российское, украинское и творческое объединение (артель) тиктокеров, живущих совместно на одной локации. Т.О. «DTH» было основано блогерами Никитой Авдеевым и предпринимателем Ярославом Андреевым и начало работу в марте 2020 года.

История 
Идея тиктокерского дома — дома, в котором живут и вместе снимают ролики популярные тиктокеры — возникла в США. Первый в мире тиктокерский дом — Hype House — открылся в декабре 2019 года. По его образу и был создан Dream Team House, ставший первым подобным проектом в России. Основали его тиктокер Даня Милохин, его друг Никита Левинский и предприниматель, основатель рекламного агентства Wildjam Ярослав Андреев.

Дом расположился на севере Москвы и представляет собой большой дом, где живёт и работает группа популярных тиктокеров. Свою совместную жизнь они освещают в социальных сетях и видеохостингах.

Проект официально стартовал 10 марта 2020 года, когда на TikTok было залито первое видео, где рассказано о том, что будет происходить на этом аккаунте.

По состоянию на 31 марта 2020 года в тиктокерском доме состояли 13 тиктокеров от 18 до 21 года: Аня Покров, Даня Милохин, Артур Бабич, Вероника Герасимовская, Никита Авдеев, Настя Усеева, Маха Горячева, Карина и Марина Манукян, Ксюша Литвинова, Олег Романенко, Влад Кочепасов и Диана Астер. Из них шесть — Аня Покровская, Даня Милохин, Артур Бабич, Вероника Герасимовская, Никита Авдеев и Настя Усеева — жили там постоянно. С ними также жил седьмой человек, менеджер.

27 июня пресс-служба социальной сети «ВКонтакте» объявила об открытии в коллаборации с командой Dream Team House своего дома для блогеров. В рамках договорённости Dream Team будет в этом доме жить и производить контент для «Клипов» — недавно запущенной этой соцсетью ленты коротких вертикальных видеороликов.

Команда

Текущие участники

Бывшие участники

Награды и номинации

Примечания 

Организации России
Тиктокеры России
Лайкеры России
Лайкеры по алфавиту
Тиктокерские дома